El Capricho : bâtiment moderniste catalan inachevé d'Antoni Gaudí à Comillas (Cantabrie).
 El Capricho : parc romantique de Madrid
 El Capricho : station de la ligne 5 du métro de Madrid.